Данненберг () — фамилия немецкого происхождения и топоним.

Носители фамилии 
 Данненберг, Андрей Яковлевич фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 6223; 11 декабря 1840.
 Данненберг, Герман (1824—1905) — немецкий нумизмат.
 Данненберг, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3203; 26 ноября 1816.
 Данненберг, Мария Александровна (более известна под фамилией Сосногорова; 1820—1891) — издательница ежегодно выходившего «Путеводителя по Крыму».
 Данненберг, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9802; 26 ноября 1855.
 Данненберг, Пётр Андреевич (1792—1872) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Данненберг, Самуил Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3800; 12 декабря 1824.
 Данненберг, Яков Иванович — генерал-майор, устроитель шлифовальных фабрик в Екатеринбурге.

Топоним 
 Данненберг — город в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония.
  — посёлок в Германии, в коммуне Мариенхайде федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Люхов-Данненберг — район в Германии (Нижняя Саксония), куда входит город Данненберг

Примечания